Église de la Présentation-de-la-Mère-de-Dieu peut désigner :
en 
 l'église de la Présentation-de-la-Mère-de-Dieu-au-Temple à Beška, dans la municipalité d'Inđija et dans la province de Voïvodine ;
 l'église de la Présentation-de-la-Mère-de-Dieu-au-Temple à Golubinci, dans la municipalité de Stara Pazova et dans la province de Voïvodine ;
 l'église de la Présentation-de-la-Mère-de-Dieu-au-Temple à Inđija, en Voïvodine ;
 l'église de la Présentation-de-la-Mère-de-Dieu-au-Temple à Lipjan/Lipljan, une église orthodoxe serbe du Kosovo ;
 l'église de la Présentation-de-la-Mère-de-Dieu-au-Temple à Orlovat, en Voïvodine ;
 l'église de la Présentation-de-la-Mère-de-Dieu-au-Temple à Stapar, en Voïvodine ;
 l'église de la Présentation-de-la-Mère-de-Dieu-au-Temple à Vrbas, en Voïvodine ;
 l'église de la Présentation-de-la-Mère-de-Dieu-au-Temple à Zrenjanin, en Voïvodine.